Il singolare del torneo di tennis Livingston Open 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Johan Kriek che ha battuto in finale Michael Westphal 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Johan Kriek (campione)
 Gene Mayer (secondo turno)
 Scott Davis (secondo turno)
 Peter Fleming (primo turno)

 Leif Shiras (quarti di finale)
 Brad Gilbert (primo turno)
 Tim Gullikson (primo turno)
 Ben Testerman (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Livingston Open 1984